Перасма може да се отнася за:

 Кучковени, на гръцки Перасма, село в дем Лерин (Флорина), Гърция;
 Странен, на гръцки Перасма, село в дем Неврокоп, Гърция.